

Жінки 
 Васька Ілієва (1923—2001) — македонська співачка.
 Жанета Ілієва (* 1984) — болгарська спортсменка з художньої гімнастики.

Чоловіки 
 Атанас Ілієв (1893—1985) — болгарський філософ і психолог.
 Боян Ілієв (* 1982) — болгарський футбольний захисник і півзахисник.
 Валентин Ілієв (* 1980) — болгарський футболіст, захисник клубу «КС Університатя».
 Владімір Ілієв (* 1987) — болгарський біатлоніст, учасник чемпіонатів світу з біатлону, призер чемпіонатів світу з літнього біатлону, учасник етапів кубка світу з біатлону.
 Георгі Ілієв (* 1946) — болгарський хокеїст; учасник Зимових Олімпійських ігор-1976.
 Георгі Ілієв (* 1956) — болгарський футболіст і тренер.
 Георгі Ілієв (* 1981) — болгарський футболіст, півзахисник.
 Деян Ілієв (* 1995) — македонський футболіст; воротар.
 Димитр Ілієв Попов (1927—2015) — болгарський державний і політичний діяч, перший прем'єр-міністр країни після ліквідації режиму БКП.
 Дімітар Ілієв (* 1988) — болгарський футболіст, атакувальний півзахисник і нападник пловдивського «Локомотива» та національної збірної Болгарії. Футболіст року в Болгарії у 2019 і 2020 роках.
 Зарах Ілєів (* 1966) — російський мільярдер.
 Здравко Ілієв (* 1984) — болгарський футболіст-захисник.
 Іван Ілієв (* 1985) — болгарський самбіст у важкій ваговій категорії, чотириразовий чемпіон Європи, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу.
 Івіца Ілієв (* 1979) — сербський футболіст, нападник.
 Іліан Ілієв (* 1968) — болгарський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Іліан Ілієв (* 1999) — болгарський футболіст, півзахисник молодіжної команди «Академіка» (Коїмбра).
 Йосиф (Ілієв) (1900—1988) — єпископ Болгарської православної церкви, митрополит Варненський і Преславський.
 Костянтин Ілієв (1924—1988) — болгарський диригент, композитор, музичний критик і педагог. Народний артист НРБ.
 Любен Ілієв (* 1989) — болгарський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Любомир Ілієв (1913—2000) — болгарський математик, академік АН НРБ.
 Ніколай Ілієв (* 1964) — болгарський футболіст, захисник.
 Петар Ілієв (* 1984) — болгарський санкар. Учасник двох Зимових олімпійських ігор.
 Пламен Ілієв (* 1991) — болгарський футболіст, воротар клубу «Астра». Грав за молодіжну та національну збірну Болгарії.
 Страті Ілєв (* 1973) — болгарський футболіст-півзахисник.
 Христо Ілієв (* 1936—2014) — болгарський футболіст, що грав на позиції нападника. Заслужений майстер спорту Болгарії.
 Христо Ілієв (* 1951) — болгарський волейболіст; учасник Олімпійських ігор-1980.
 Цветан Ілієв (* 1990) — болгарський футболіст-півзахисник.
болгарські прізвища